Daisy Miller (boek), een novelle van Henry James uit 1878
 Daisy Miller (film), een film uit 1974 van Peter Bogdanovich